The Last Supper (filme)
The Last Supper (vídeo de Black Sabbath)
The Last Supper: Live at Hammerstein Ballroom - DVD de  Coheed and Cambria
The Last Supper (álbum) - da banda Belphegor